Schur:
 Nagysúr (Gross-Schur)
 Pénteksúr (Klein-Schur)

lásd még
 Issai Schur

 Schur-felbontás
 Schur tétele